Le tournoi de tennis de Stanford est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1989, classée en catégorie Tier III, se dispute à Oakland du 20 au .

Zina Garrison remporte le simple dames. En finale, elle bat Larisa Savchenko, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Patty Fendick et Jill Hetherington.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stanford
 Saison 1989 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1989
Compétition de tennis à Oakland (Californie)
Stanford
Sport en Californie en 1989
Tennis aux États-Unis en 1989
Tennis en février 1989